

Датированные события 
 880-е годы (?) — Ливийский правитель Шешонк II.
 889 (33 год Осоркона I) — фараон празднует свой второй хеб-сед.
 888 — умер князь Лу Ли-гун, лусцы поставили у власти его младшего брата Цзюя (Сянь-гун, эра правления 887—856).
 888 — 21 марта произошло полное солнечное затмение. Могло наблюдаться только на Антарктическом полуострове, частное — на некоторой части Южной Америки.
 888 — 13 сентября произошло частное солнечное затмение (ось лунной тени прошла в 212 км от Земли). Наблюдалось в Западной Африке и Западной Европе, включая Скандинавский полуостров, а также на Аляске.
 887 — Умер фараон XXII династии Осоркон I, на престол взошёл его сын Шешонк II.
 (7 год Сяо-вана) — Согласно тексту, исключаемому из «Ши цзи» как интерполяция, в Чжоу зимой был сильный град, падёж скота, реки Цзян и Хань замёрзли.
 886 — умер царь Чжоу Сяо-ван, ему наследовал сын И-вана I Се (И-ван II, эра правления 885—878).
 886 (26 год Асы) — Умер царь Израиля Вааса, на престол взошёл Ила.
 885 — умер фараон XXII династии Шешонк II, на престол взошёл его брат Такелот I (:en:Takelot I).
 885 (27 год Асы) — Убит царь Израиля Ила, его сверг Замврий, который царствовал лишь 7 дней. Победив его, царём был провозглашён Амврий (Омри).
 885 — успешный поход Тукульти-Нинурты II против стран Наири. Разгром страны Бит-Замани и её царя Аммебалы.
 Ок.885 (или 888) — умер царь VIII Вавилонской династии Набу-шум-укин I, на престол взошёл Набу-апла-иддин.
 884 — умер верховный жрец Амона Иулот, жрецом стал Смендес (III), сын Осоркона I.
 884 (или 883) — умер царь Ассирии Тукульти-нинурта II, ему наследовал сын Ашшур-нацир-апал II.
 884 (2 год И-вана II) — В Чжоу прибыли люди из Шу и Люй и поднесли нефрит, совершили жертвоприношение Хуанхэ.
 883 — походы Ашшур-нацир-апала II против Тумме и в страну Кадмухе.
 883 (3 год И-вана II) — Чжоуский ван направил князей (чжухоу) против циского Ай-гуна. Его сварили в треножнике. Согласно «Ши цзи», Ай-гуна оклеветал перед чжоусцами Цзи-хоу, а его преемником стал младший брат Цзин (Ху-гун), который перенёс столицу в Бо-гу.
 883 — умер Циский ван Ай-гун.
 882 — поход Ашшур-нацир-апала II в страны Наири.
 881 — поход Ашшур-нацир-апала II в страну Замуа. Первые упоминания в ассирийских анналах предположительно иранских имён и топонимов.
 881 (31 год Асы) — царь Израиля Амврий одержал победу над своим соперником в борьбе за власть Фамнием.

См. также

Примечания